Crença - aquele que crê, crente
Crença religiosa - aquele que professa alguma fé
 Cristão - adepto ao Cristianismo
Protestantismo - no Brasil, os adeptos das denominações protestantes tradicionais
Evangelicalismo - também no Brasil, os adeptos das denominações protestantes pentecostais 
The Believer - filme de 2001, lançado em Portugal como "O Crente"

Desambiguação